Witold Janowski (1912-1972) – polski matematyk
 Witold Janowski (1926-2006) – polski grafik, profesor PWSSP (ASP) w Gdańsku